Els iguanodonts (Iguanodontia) van ser dinosaures herbívors que visqueren del Juràssic mitjà al Cretaci superior. Aquest clade inclou gèneres com Camptosaurus, Callovosaurus, Iguanodon i Ouranosaurus. Els iguanodonts foren un dels primers grups de dinosaures a ser descoberts. A aquest grup pertanyen els dinosaures més ben coneguts, i inclou els hadrosaures "bec d'ànec".

Taxonomia 
Iguanodontia és sovint classificada com un infraordre dins el subordre Ornithopoda. Benton (2004) classificà Ornithopoda com a infraordre i deixà Iguanodontia sense categoria. Tradicionalment, els iguanodonts s'han agrupat en la superfamília Iguanodontoidea i la família Iguanodontidae. De totes maneres, els estudis filogenètics mostren que els «iguanodonts» tradicionals formen un grup parafilètic.

Filogènia 
El cladograma simplificat de més avall segueix les anàlisis de Andrew McDonald i col·laboradors, publicades al novembre de 2010. Cal tenir en compte que molts iguanodonts encara no s'han inclòs en l'anàlisi filogenètica o són massa fragmentaris per a ser situats amb certesa. Aquests inclouen Anabisetia, Barilium, Bihariosaurus, Dakotadon, Dollodon, Draconyx, Kukufeldia, Hypselospinus, Macrogryphosaurus, Owenodon, Proplanicoxa, Sellacoxa i Talenkauen.

Referències